Abroma može označavati:
Abroma (Animalia), 
Abroma (Plantae),